Copa del Atlantico 1960- drugą edycję turnieju piłkarskiego Copa del Atlantico zorganizowano w 1960 roku. Uczestniczyły w nim cztery reprezentacje: Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju.

Końcowa tabela 

 
Zwycięzcą turnieju Copa del Atlantico 1960 została reprezentacja Brazylii.

Copa del Atlantico
1960 w piłce nożnej